Le gouvernement Kariņš () peut désigner ces gouvernements lettons :

le gouvernement Kariņš , au pouvoir depuis  ;  
 le gouvernement Kariņš , au pouvoir à partir de .